Galveston puede referirse a:
Galveston, ciudad de Texas, Estados Unidos.
Galveston (Indiana), localidad de Indiana, Estados Unidos.
Bahía de Galveston, una bahía estuarina de la costa de Texas, Estados Unidos.
Isla de Galveston, es una isla en la costa de Texas, Estados Unidos.
Condado de Galveston, condado de Texas, Estados Unidos.
Área de la Bahía de Galveston, es una región metropolitana geográficamente y étnicamente diversa que rodea la bahía de Galveston en la costa de Texas, Estados Unidos.
Arquidiócesis de Galveston-Houston es una arquidiócesis católica situada en Galveston y Houston, Texas (Estados Unidos).
Galveston es una película estadounidense de suspenso de 2018 dirigida por Mélanie Laurent.